Jos Janssens, politicus
Jos Janssens, wielrenner

Zie ook
 Jos Janssens, een personage in de Vlaamse soapserie Familie